Chiesa di Santa Grata in Columnellis – chiesa di Bergamo
 Chiesa di Santa Grata inter Vites – chiesa di Bergamo